Matura steht für:
 Matura (auch Matur oder Maturität), Reifeprüfung und Schulabschluss
 umgangssprachlich die Staatliche Abschlussprüfung in Italien
 die Waschmaschinenmarke der Firma August Lepper

Matura ist der Familienname folgender Personen:
 Helga Matura (1933–1966), deutsches Mordopfer
 Jan Matura (* 1980), tschechischer Skispringer
 Mihály Matura (1900–1975), ungarischer Ringer
 Ralf Matura (* 1970), deutscher Maler
 Roger Matura (* 1953), deutscher Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Madura